Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BB&T Atlanta Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista John Isner.

Soutěž dvouhry opět vyhrál nejvýše nasazený John Isner, jenž ve finále zdolal izraelského hráče Dudiho Selu ve dvou sadách . Na okruhu ATP Tour si tak připsal devátý singlový titul a v probíhající sezóně pak, po lednovém triumfu na Heineken Open 2014, druhou turnajovou trofej.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'John Isner (vítěz)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Vasek Pospisil (čtvrtfinále)
  Radek Štěpánek (odstoupil)
  Denis Istomin (2. kolo)
  Lu Jan-sun (2. kolo)
  Marinko Matosevic (čtvrtfinále)
  Sam Querrey ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014